Ettore Sportiello (n. 1882) – ammiraglio italiano
Gilda Sportiello (n. 1987) – politica italiana
Marco Sportiello (n. 1992) – calciatore italiano